Kadoma, ville du Zimbabwe
 Kadoma, ville de la banlieue d'Osaka au Japon